bober – regionalna nazwa bobu

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Bober (strona ujednoznaczniająca) 
 Anton Bober – rosyjski piłkarz
 Bernard Bober – katolicki duchowny, arcybiskup
 Bober - polski raper i freestylowiec
 Mariusz Bober – polski menedżer
 Ryszard Bober – polski rolnik i samorządowiec
 Stanisław Bober – polski fotografik i malarz
 Tadeusz Bober (strona ujednoznaczniająca)
 Wiesław Bober – polski reżyser, scenarzysta, grafik, malarz